Же́рев:
 Жерев — річка в Україні, ліва притока Ужа
 Жерев — село в Україні, в Народицькому районі Житомирської області